Denne liste over fredede fortidsminder i Helsingør Kommune viser alle fredede fortidsminder i Helsingør Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Helsingør Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments